Le titre Under Suspicion peut renvoyer à :
un film muet réalisé par Oscar Eagle en 1912, avec Charles Clary,
un film réalisé par George Loane Tucker en 1916,
un film muet réalisé par Will S. Davis en 1918 avec Francis_X._Bushman,
un film muet réalisé par William C. Dowlan en 1919 avec Charles Clary et Forrest Stanley,
un film muet réalisé par Walter West en 1919 avec Hilda Bayley,
un western muet réalisé par Ford Beebe en 1923,
un film réalisé par A.F. Erickson en 1930,
un film réalisé par Lewis D. Collins en 1937,
un téléfilm réalisé par Basil Dearden en 1939,
un film réalisé par Simon Moore en 1991 avec Liam Neeson,
une série TV des années 1994-1995 produite par Jacqueline Zambrano
une série TV allemande diffusée depuis 2002
un film réalisé par Stephen Hopkins en 2000 avec Morgan Freeman, Gene Hackman et Monica Bellucci

Voir aussi
An Innocent Affair réalisé par Lloyd Bacon en 1948 qui a été réédité sous le titre Under Suspicion,
Garde à vue de Claude Miller, réalisé en 1981 avec Lino Ventura, dont la traduction anglaise porte aussi le titre Under Suspicion.